Brian Behrendt (1991) – calciatore tedesco, di ruolo difensore
 Hans Behrendt (1889-1942) – sceneggiatore, attore e regista tedesco
 Holger Behrendt (1964) – ex ginnasta tedesco
 Jan Behrendt (1967) – ex slittinista tedesco, due volte campione olimpico
 Jutta Behrendt, nata Jutta Hampe (1960) – ex canottiera tedesca
 Kerstin Behrendt (1967) – ex velocista tedesca
 Klaus J. Behrendt (1960) – attore tedesco
 Lars Behrendt (1973) – bobbista tedesco
 Walter Behrendt (1914-1997) – politico tedesco
 Wolfgang Behrendt (1936) – ex pugile tedesco

Pagine correlate
 Berendt